Alex McLeish (1959), Schots voetbalcoach
 Henry McLeish (1948), minister-president van Schotland